Никита Константинович Серо́в (pод. ) — советский и российский  и методолог научного знания. Известен как аналитик формальных характеристик процессов.

Основные концепции 
В соответствии с концепцией Серова, свойства и характеристики процессов могут подвергаться структурному анализу, аналогично анализу пространственных систем. Рассмотрение формальных характеристик того или иного процесса позволяет выявить связи, зависимости и закономерности между его протеканием, и протеканием объемлющих его процессов, на фоне которых он развёртывается, выявить синергетические эффекты и суперпозиции и т. д. Работы Серова сыграли значительную роль в методологическом и философском осмыслении проблем общей теории систем и кибернетики в СССР и России.

Научные труды 
 Серов Н.К. Время и мы: можем ли мы овладеть искусством пользоваться временем? / Н. К. Серов. — Л.: «Лениздат», 1980. — 128 с.
 Серов Н.К. Личность и время / Н. К. Серов. — Л.: «Лениздат», 1989. — 255, [1] с.: ил. — ISBN 5-289-00385-1
 Серов Н.К. О диахронической структуре процессов // Вопросы философии, № 7, 1970, сс.72-80.
 Серов Н.К. Процессы и мера времени: проблемы методологии структурно-диахронического исследования в современной науке / Н. К. Серов ; АН СССР. Ин-т истории естествознания в техники. Ленинградское отделение. — Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1974. — 191 с.

Кибернетики
Учёные в области науки о системах